

Musica 
Stephen Stills – cantautore, chitarrista, polistrumentista e produttore discografico statunitense

Album 
Stephen Stills – album d'esordio dell'omonimo cantautore, uscito nel 1970
Stephen Stills 2 – secondo album di Stephen Stills, uscito nel 1971
Stephen Stills Live – album dal vivo di Stephen Stills, uscito nel 1975

Animazioni 
Stephen Stills – personaggio della serie Scott Pilgrim

Altro 
Stills (disambigua)